A 2022-es Strade Bianche országúti-kerékpárversenyt március 5-én rendezték. A verseny a sorozat történetének 16., a 2022-es UCI World Tour 3. versenye volt. A címvédő Mathieu van der Poel hátsérülése miatt nem indult. A győzelmet Tadej Pogačar szerezte meg.

A verseny rajtja és a cél Sienában volt. A táv 184 km, ebből 63 km murvás szakasz. Ebben az évben három magyar Dina Márton, Fetter Erik és Valter Attila volt az indulók között. Túl a táv felén az óriási szélben nagy bukás volt a mezőnyben. Pogačar 50 km-re a céltól elszakadt a mezőnytől és megnyerte a versenyt. Harminc kilométerrel később Valverde és Asgreen szökött meg, de a spanyol az utolsó emelkedőn lerázta dán ellenfelét. A negyedik helyen Valter Attila végzett. Fetter nyolc percen túli hátránnyal 47. lett. Dina nem ért célba.

Indulók

Végeredmény

Jegyzetek

Strade Bianche